El XXV Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino se celebró en Budapest (Hungría) entre el 15 y el 24 de junio de 2001, bajo la organización de la Liga Europea de Natación (LEN).

Grupos

Fase preliminar

Grupo A

Grupo B

Fase final

Medallero

Estadísticas

Clasificación general

Galardones individuales 
 Jugador Más Valioso
 Vladimir Vujasinović

 Mejor Portero
 Francesco Attolico

 Máximo Goleador
 Alexander Yerishev — 21 goles

Campeonatos europeos de waterpolo
Waterpolo en 2001
Deporte en Budapest
Deporte en Hungría en 2001